Hongqi (publicació), revista editada pel Partit Comunista de la Xina entre el 1958 i el 1988
 Hongqi (marca), sèrie de vehicles construïts per la First Automobile Works des del 1958.